Municipio San Salvador bezeichnet folgende Municipios:

 Municipio San Salvador (El Salvador), Municipio im Departamento San Salvador, El Salvador
 Municipio San Salvador (Hidalgo), Municipio im Bundesstaat Hidalgo, Mexiko
 Municipio San Salvador el Seco, Municipio im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 Municipio San Salvador el Verde, Municipio im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 Municipio San Salvador Huixcolotla, Municipio im Bundesstaat Puebla, Mexiko